Il singolare del torneo di tennis Generali Ladies Linz 2003, facente parte del WTA Tour 2003, ha avuto come vincitrice Ai Sugiyama che ha battuto in finale Nadia Petrova 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Anastasija Myskina (quarti di finale)
 Ai Sugiyama (campionessa)
 Vera Zvonarëva (semifinali)
 Nadia Petrova (finale)

 Daniela Hantuchová (primo turno)
 Anna Pistolesi (quarti di finale)
 Paola Suárez (quarti di finale)
 Patty Schnyder (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Generali Ladies Linz 2003